Arnold Williams (cricketspeler) (1870–1929), een Nieuw-Zeelands cricketspeler, geboren in Wales
 Arnold Williams (Brits politicus) (1890–1958), een Brits politicus en zakenman
 Arnold Williams (Amerikaans politicus) (1898–1970), een Amerikaans politicus, in 1945–1947 gouverneur van Idaho
 Arnold Williams (acteur) (1935), een Amerikaans acteur, bekend van o.a. The King of Marvin Gardens (1972)